Droga do przebaczenia – powieść Johna Burnhama Schwartza 
 Droga do przebaczenia – amerykański film z 2007, ekranizacja